La saison 2003 de la NFL est la  de la National Football League. Elle voit le sacre des New England Patriots à l'occasion du  Super Bowl XXXVIII.

Classement général 

 Indianapolis termine devant Tennessee en AFC Sud en raison des résultats enregistrés en confrontation directe (2-0).
 Buffalo termine devant N.Y. Jets en AFC Est en raison des résultats enregistrés en division (2-4 contre 1-5).
 Jacksonville termine devant Houston en AFC Sud en raison des résultats enregistrés en division (2-4 contre 1-5).
 Oakland termine devant San Diego en AFC Ouest en raison des résultats enregistrés en conférence (3-9 contre 2-10).

Play-offs 
Les équipes évoluant à domicile sont nommées en premier. Les vainqueurs sont en gras

AFC 
 Wild Card : 
  :  Baltimore 17-20 Tennessee
  :  Indianapolis 41-10 Denver
 Premier tour : 
  :  New England 17-14 Tennessee
  :  Kansas City 31-38 Indianapolis
 Finale AFC : 
  :  New England 24-14 Indianapolis

NFC 
 Wild Card : 
  :  Carolina 29-10 Dallas
  :  Green Bay 33-27 Seattle, après prolongation
 Premier tour : 
  :  St. Louis 23-29 Carolina, après prolongation
  :  Philadelphie 20-17 Green Bay, après prolongation 
 Finale NFC : 
  :  Philadelphie 3-14 Carolina

Super Bowl XXXVIII 
  : New England (AFC) 32-29 Carolina (NFC), au Reliant Stadium de Houston

Notes et références 

2003
NFL
NFL